Stokes se poate referi la:

Adrian Scott Stokes (1854-1935), pictor englez
George Gabriel Stokes (1819-1903), fizician irlandez
Marianne Stokes (1855-1927), pictoriță austriacă stabilită în Anglia